Александр Кирьянов:
 Кирьянов, Александр Владимирович (1966—1994) — военный лётчик, участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации (посмертно; 1995).
 Кирьянов, Александр Иванович (1920—1972) — воздушный стрелок, полный кавалер ордена Славы.